Petteri Lindbohm, född 23 september 1993, är en finländsk professionell ishockeyspelare som spelar för SHL-laget Frölunda HC. Han har tidigare spelat för Jokerit och Ässät i Liiga, St. Louis Blues i NHL samt HC Lausanne och EHC Biel i National League.

Han draftades i sjätte rundan i 2012 års draft av St. Louis Blues som 176:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Petteri Lindbohm, Blues – Stats – NHL.com
Petteri Lindbohm NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Petteri Lindbohm hockey statistics and profile at hockeydb.com

Finländska ishockeyspelare
Världsmästare i ishockey
Finländska olympiska guldmedaljörer
Olympiska guldmedaljörer 2022
Spelare i Jokerit
Spelare i Ässät
Spelare i Chicago Wolves (2001–)
Spelare i St. Louis Blues
Spelare i HC Lausanne
Spelare i Biel
Spelare i Florida Panthers
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Finland
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2022
Spelare valda i NHL Entry Draft 2012
Spelare valda av St. Louis Blues i NHL Entry Draft
Idrottare från Helsingfors
Födda 1993
Levande personer
Män
Finländska idrottare under 2000-talet